Ronald Clark ou Ron Clark são nomes de diversas pessoas:

 Ronald W. Clark, escritor britânico.
 Ronald E. Clark, doutor americano suspeito de ser um matador serial.
 Ron Clark (beisebol), antigo jogador da MLB.
 Ron Clark (juiz), juiz americano.
 Ron Clark (professor), professor americano.
 The Ron Clark Story, filme de 2006 sobre o professor.
 Ron Clark (escritor), escritor.
Ronnie Clark, antigo jogador de futebol.

Desambiguação